Praag-Benice, stadsdistrict van Praag
 Benice (Slowakije), gemeente in Slowakije